

Україна 

Місцевість:
 Грушки — історична місцевість Києва
Села:
 Грушки — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Грушки — Житомирська область, Житомирський район.

 Грушки — колишня назва села Батиїв Радехівського району Львівської області

Інше:
 Грушки — вантажна залізнична станція Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці.

Чехія 

 Грушки (Бржецлав)
 Грушки (Вишков)